Иляксазское се́льское поселе́ние (Илексаз авыл җирлеге) — муниципальное образование в Сармановском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Иляксаз.

История 
Иляксазовский сельский Совет был организован в 1922 году. В состав сельского Совета вошли деревни: Иляксаз, Иганя-Баш. В 1923 году вдоль берега реки Иганя разместились 90 хозяйств. В 1924 году в д. Иганя-Башево был создан отдельный сельский совет. В 1931 году он был объединен с Иляксазовским сельсоветом. 1954 году д. Муртыш-Баш объединили с Иляксазовским сельсоветом. В 1959 году Иляксазовский сельсовет объединился с Сармановским сельским советом, а 1967 году вновь образовался Иляксазовский сельский совет. В 1995 году был переименован на Иляксазовский Совет местного самоуправления Сармановского района. В состав сельского поселения входят село Иляксаз, Муртыш Баш, Иганя-Баш. С 2006 года переименован Илясазским сельским поселением.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Сармановский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Сармановского района
Сельские поселения Татарстана